DRI может означать:
 Direct Rendering Infrastructure в X Window System
 Digital Repositories Interoperability — спецификация взаимодействия цифровых репозиториев, разработанная консорциумом IMS
 Digital Research, Inc. — производитель ПО, поглощённый Novell.
 Dirty Rotten Imbeciles — кроссовер-трэш-группа.
 Direct Reduced Iron — железо прямого восстановления, получаемое при твердофазном восстановлении оксидов железа продуктами конверсии природного газа или газификации угля (минуя стадию выплавки чугуна).